Okręty US Navy o nazwie USS "Kite":

 Pierwszy "Kite" (AM-75) był trałowcem typu Kite. Był w służbie w latach 1941-1944. Wcześniej był trałowcem M/V "Holy Cross".
 Drugi "Kite" (AMS-22) był trałowcem typu YMS-1 podtyp YMS-135. Był w służbie, z przerwami, w latach 1944-1956. Później przekazany Korei Południowej, gdzie służył jako ROKS "Kim Po" (MSC-520).

Kite